Duruz ist der Familienname folgender Personen:

 Grégory Duruz (* 1977), Schweizer Fußballspieler
 Yvone Duruz (1926–2007), Schweizer Künstlerin